Ernesto Augusto II di Hannover (1674-1728) nobile tedesco, vescovo di Osnabrück dal 1715 al 1728 e duca di York ed Albany e Conte di Ulster
 Ernesto Augusto II di Sassonia-Weimar-Eisenach (1737-1758) – duca di Sassonia-Weimar e di Sassonia-Eisenach